

Aeronautica 
 Chantiers Aéro Maritimes de la Seine: azienda aeronautica francese del XX secolo, ora scomparsa.

Sport
 Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive
 Confederation of Australian Motorsport: organizzazione sportiva nazionale dell'Australia con autorità di condotta per gli sport motoristici australiani da parte del FIA.

Spettacolo
C.A.M.S., College Arti e Mestieri dello Spettacolo